Dos buques de la Royal Navy británica, han recibido el nombre HMS New Zealand, en honor a Nueva Zelanda, dominio británico en ese momento, hubo un tercero planeado con el mismo nombre:

 fue un acorazado de clase King Edward VII botado en 1904, renombrado HMS Zealandia en 1911 para dejar libre el nombre para un nuevo crucero de batalla, fue vendido en 1921.
 fue un crucero de batalla de clase Indefatigable pagado por Nueva Zelanda, botado en 1911, participó en la Primera Guerra Mundial y fue vendido para desguace en 1922.
HMS New Zealand debería haber sido un portaaviones de clase Malta. Fue cancelado en 1946 mientras estaba en construcción.

Nombres de buques británicos